Blingdenpierre (de l'anglais Blingdenstone) était une cité svirfnebline dans les royaumes oubliés, univers de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. Le célèbre drow Drizzt Do'Urden y séjourna plusieurs semaines en compagnie de son ami Belwar Dissengulp, avant d'en être chassé par le roi, poussé par ses conseillers, pour des raisons de sécurité, les drows de Menzoberranzan (patrie de Drizzt) le poursuivant. Cette cité était réputée pour sa splendeur, comme ces grandes portes de l'entrée principale construites en fer.

Avant leur attaque sur Mithril Hall, des troupes Menzoberranzienne pillèrent et détruisirent la cité en l'an 1371 du Calendrier des Vaux, et elle resta une cité en ruine.

Description

Il convient de séparer la description du site de Blingdenpierre en deux parties : la cité vivante qu'elle constituait avant sa destruction par les drows, et sa situation actuelle, ville en ruines comprenant quelques habitants.

Avant l'attaque drow de 1371 CV

Population

Forte de  habitants à la veille de la chute de la ville, la population de Blingdenpierre était composée exclusivement de svirfneblins, connus pour être particulièrement froids avec les étrangers bien que chaleureux avec leurs amis.

Gouvernement

Les derniers souverains de Blingdenpierre furent le roi Schnicktick, vingt-et-unième roi de la cité, et sa femme la reine Fricknarti. Le roi était assisté par un conseil de sept anciens ; il était chargé des opérations minières, de la défense et de la diplomatie. La reine, qui disposait d'un conseil de sept anciennes, s'occupait de la production de nourriture et de la vie civile. Le pouvoir était en théorie absolu pour les deux souverains, mais chaque conseiller jouait le rôle d'un ministre avec portefeuille.

Justice 

Les souverains et leurs conseillers jugaient eux-mêmes les crimes, avec à leur disposition un éventail de peines comprenant l'ostracisme, l'incarcération, le bannissement définitif et l'exécution capitale. L'exilé ou le banni se voyaient généralement confier de quoi survivre à l'extérieur pour un certain temps. Les condamnés représentant un danger n'étaient jamais bannis, pour des raisons de sécurité extérieure.

Depuis 1371 

L'attaque drow fut un véritable désastre pour Blingdenpierre, mais la ville ne resta pas longtemps totalement déserte. En effet, différents groupes antagonistes s'y installèrent.

Svirfneblins et rats-garous 

À la suite de l'attaque menée par les troupes de Menzoberranzan, une petite partie des gnomes réussirent à s'enfuir, allant notamment à Lunargent pour environ cinq cents d'entre eux, ou encore à Mithril Hall. D'autres se retrouvèrent dans une mine occupée par quelques rats-garous, qu'ils massacrèrent mais dont ils récupérèrent la malédiction.

Menés par leur chef Seldig, ces gnomes contaminés (une vingtaine en 1372 CV) prirent possession du labyrinthe qui protégeait auparavant l'entrée sud de la ville, et se sont étendus dans les grottes méridionales.

La Bénédiction d'Entemoch

Les Drows Druskyn

Peu après la destruction de la ville, Menzoberranzan laissa un avant-poste drow dans certaines des cavernes de Blingdenpierre. Ces drows, aidés de Xorns, sont sous la direction du clan Druskyn.

Références 
 Eric L. Boyd, Drizzt Do'Urden's Guide to the Underdark, TSR, 1999, .
 Bruce R. Cordell, Gwendolyn F.M. Kestrel, Jeff Quick, Underdark, Wizards of the Coast, 2003, .
 Ed Greenwood, Jason Carl, Les Marches d'Argent, Spellbooks, 2003, .

Ville des Royaumes oubliés